Това е Списък на епизодите на „Фермата ГОТ“.

Списък с епизоди

Сезон 1 (2011/12)

Сезон 2 (2012/13) 

Списъци с епизоди на комедийно-драматични сериали